Алёхина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Алёхина, Алёна Андреевна (род. 1988) — российская сноубордистка.
 Алёхина, Галина Александровна (род. 1946) — советская и российская актриса. 
 Алёхина, Мария Владимировна (род. 1988) — участница группы «Pussy Riot»
 Алёхина, Надежда Владимировна (род. 1978) — российская прыгунья тройным.
 Алёхина, Наталья Владимировна (род. 1954) — российская шахматистка.

Топоним 
 Алехина — деревня, Щигровский район, Курская область, Россия.